Друскеники:
 Друскеники — деревня в Вороновском районе Гродненской области Беларуси.
 Друскеники — историческое название города Друскининкай.
 Друскеники — историческое название железнодорожной станции Поречье на линии между Гродно и Вильнюсом, располагающейся в агрогородке Поречье в Гродненском районе Гродненской области, Белоруссия; название станции было связано с тем, что оттуда вела железнодорожная ветка к городу Друскеники (современное название Друскининкай), располагающемуся в современной Литве.